Gomułka ist der Familienname folgender Personen:

 Paulina Gomułka (* 1984), polnische Volleyballspielerin, siehe Paulina Bryś
 Władysław Gomułka (1905–1982), polnischer Politiker und Parteichef der PVAP